Wojtkowski ist der Familienname folgender Personen:

 Andrzej Wojtkowski (1891–1975), polnischer Professor für polnische Geschichte
 Julian Wojtkowski (* 1927), emeritierter Weihbischof im Ermland
 Marek Wojtkowski (* 1968), polnischer Politiker der Platforma Obywatelska (Bürgerplattform)
 Paul Wojtkowski (1892–1960), deutscher kommunistischer Politiker

Siehe auch:
 Wojtkowska
 Wojtkoski
 Wojtowski